

Sport
Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna – federazione italiana degli arcieri da tiro di campagna

Associazioni di categoria
Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio – associazione italiana degli agenti di commercio